Cooper — команда Формулы-1 из Великобритании, основанная в 1946 году Чарльзом Купером и его сыном Джоном. Вместе с другом детства Джона Эриком Брэндоном они начали строить автомобили в маленьком гараже Чарльза в Сербитоне в 1946 году. На протяжении 50-х и ранних 60-х годов их болид с задним расположением двигателя изменил лицо Формулы-1.

История 
Расцвет Купера пришёлся на 1959 — 1960 годы, когда в основном силами Брюса Макларена и Джека Брэбема были взяты два кубка конструкторов.

Результаты гонок в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
Cooper on grandprix.com

Команды Формулы-1
Автогоночные команды Великобритании